Александр Дмитриевич Гадияк (1928 — 2001) — бригадир слесарей-монтажников Северодонецкого специализированного управления треста «Промхиммонтаж» Министерства монтажных и специальных строительных работ Украинской ССР, Ворошиловградская область, Герой Социалистического Труда (08.08.1964). Член КПСС с 1961 г.

Родился в 1928 г. в п. Крымский (в сорока километрах от Северодонецка).

Окончил школу ФЗО.

С февраля 1947 года работал слесарем-монтажником Северодонецкого специализированного управления треста «Промхиммонтаж». Уже через год возглавил молодёжную бригаду верхолазов-монтажников.

Участвовал в строительстве Лисичанского химического комбината.

Начиная с середины 1950-х гг., его бригаду всегда направляли на наиболее трудные, ответственные участки строительства, и она всегда перевыполняла план благодаря рабочей смекалке, высокому мастерству, творческому подходу к труду. Каждый член коллектива освоил какую-нибудь смежную профессию — резчика, прихватчика или стропильщика.

Герой Социалистического Труда (08.08.1964).

Лауреат Государственной премии СССР (1980).

Делегат XXVI съезда КПСС, XXIII и XXIV съездов Компартии Украины, XVII съезда профсоюзов СССР. Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Источники 
 Стройки, рождённые пятилетками. Василий Пахомович Телепнев. Будивельнык, 1982 — Всего страниц: 173
 Промышленность и рабочий класс Украинской ССР, 1959—1965: сборник документов и материалов. Наукова думка, 1987 — Всего страниц: 490
 https://malorus.ru/igsu/Luganskaja.obl/Sverdlovskij.rajon/Severodoneck.html
 фото https://malorus.ru/igsu/Luganskaja.obl/foto/lg-602a.html
 Гадияк
 История семьи Годияка

Делегаты XXVI съезда КПСС